Per Krenek si può intendere:

Persone 
 Ernst Krenek (1900-1991), compositore e direttore d'orchestra austriaco naturalizzato statunitense 
 Carl Krenek (1880-1948), pittore e disegnatore austriaco

Località 
 Křenek, comune della Repubblica Ceca